Aussicht steht für:

 Aussicht, Blick nach draußen

geographische Objekte:
  Aussichtsturm Zur Schönen Aussicht, siehe Panoramaturm (Heide Park), Soltau
 Böhmische Aussicht, Aussichtspunkt im Zittauer Gebirge, siehe Töpfer (Berg) #Böhmische Aussicht
 Goldene Aussicht, deutscher Name von Zlatá Vyhlídka, Rotte der Gemeinde Rudník, Tschechien

Filme:
 Die Aussicht, deutscher Dokumentarfilm von Kurt Krigar (1966)
 Mord mit Aussicht, deutscher Fernsehserie (2007–2014)
 Tatort: Hanglage mit Aussicht, deutscher Fernsehfilm von Sabine Boss (2012)
 Ein Mord mit Aussicht, deutscher Film von Jan Schomburg (2015)

literarische Werke:
 Zimmer mit Aussicht, Roman von E. M. Forster (1908)
 Zur schönen Aussicht, Komödie von Ödön v. Horvath (1926)
 Die Aussicht vom Burgfelsen, Kurzgeschichte von Alice Munro (2005/2006)

Sonstiges:
 Zur edlen Aussicht, Freimaurerloge 

Siehe auch:
 Frohe Aussicht
 Schöne Aussicht
 Kleine Aussichten, Kurzgeschichtensammlung von Alice Munro (1971)
 Weitere Aussichten …, Stück von Franz Xaver Kroetz (1973)